Остапьевский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Остапье.

Населённые пункты совета 
 
 с. Остапье 
 с. Запселье 
 с. Новое Остапово 
 с. Олефиры 
 с. Подгорье 
 с. Ухановка

Примечания